Gmina Brookfield (hrabstwo Clinton)
 Gmina Brookfield (hrabstwo Trumbull)